Il Campionato mondiale di calcio Under-20 1979 è stata la 2ª edizione del Campionato mondiale di calcio Under-20, organizzato dalla FIFA.

Si è svolto dal 25 agosto al 7 settembre in Giappone ed è stato vinto dall'.

Fase a Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º-4º posto

Finale

Premi

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1979
1979
Competizioni sportive a Yokohama
Competizioni sportive a Tokyo
Competizioni sportive a Kōbe